Kozjak – endonimo di Capra, isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine in Croazia
 Kozjak e Mali Kozjak – endonimo di monte Capraio, altura principale di Clissa in Croazia
 Novi Kozjak – villaggio della municipalità di Alibunar in Serbia
 Paški Kozjak – insediamento della municipalità di Velenje in Slovenia